Лозенски манастир може да се отнася за:

 Долнолозенски манастир „Св. Апостоли Петър и Павел“ – действащ девически манастир от 20 век
 Лозенски манастир „Свети Спас“ – действащ девически манастир от 13 век